Filadelfo Mugnos rapporte, dans son traité Teatro genologico delle famiglie antiche e nobili del Regno di Sicilia (Théâtre généalogique des familles antiques et nobles du royaume de Sicile), qu'un noble français du nom d'Autizio Mirabelli, Échanson de la Reine était descendu en Sicile en provenance de Naples avec la suite royale d'Éléonore D'Anjou, épouse de Frédéric III d'Aragon (Frédéric II de Sicile) mariée à Messine, en mai 1303.

Généalogie 

Autizio, fils de Guglielmo Mirabelli, également de la noblesse française, est né à Forlì (tel que rapporté par Giorgio Allegretti dans Les familles nobles de la ville de Forlì). Dionisio, l'aîné de la famille, préféra s'établir à Forlì.

Au début, Autizio s'intéressa surtout aux arts militaires, et, avec l'aide de la Reine Éléonore, il prit le gouvernement de Syracuse. Il épousa Paola Scalambri, sœur de Pierre Scalambri. Il put ainsi rencontrer Guglielmo, qui fut plusieurs fois Sénateur et Doyen de Syracuse au cours du règne du roi Ludovic d'Aragon, puis Percepteur de la Chambre Régionale en 1371.
 
Parmi les fils de Guglielmo, Giovanni était Maître Secret de cette Chambre en 1395. Guglielmo lui, fut Conseilleur Royal en 1408, et Autizio, Maître Juré en 1409. Enfin, Tommaso fut assermenté à Syracuse en 1421 et par la suite, Maître Rationnel de la Chambre Régionale.

Giovanni Antonio Mirabelli était Capitaine de Lentini en 1426. La Reine Maria, épouse du Roi Alphonse, le nomma Châtelain de Vizzini.

Le 8 octobre 1524, à Castrogiovanni (aujourd'hui Enna), Don Lorenzo Mirabella, s'appropria la baronnie de Collotorto (ou Mendola). En 1526, il a reconstruit l'église de Santa Maria del Monte, qui se trouvait dans un état de délabrement dû à la grande insouciance des propriétaires. Il nomma cette église « Santa Maria della Donna Nuova » et fonda une confrérie. Son fils Giovanni hérita du fief de Collotorto le 10 décembre 1561. À la mort de Giovanni le 20 mars 1578, Don Lorenzo Mirabella accapara le fief de la mère, Donna Laura Mirabella.

À Syracuse, Don Vincenzo Mirabella, académicien des « Lincei » et architecte, publia en 1613 le plan de sa ville reconstitué selon les données archéologiques et topographiques de l'époque. Cette publication a été suivie par le travail de Don Giacomo Bonanno duc d'Albano qui a prudemment critiqué certains des travaux de Mirabella.
   
Une branche de la famille Mirabella s’étendit à Modica s’apparentant avec les familles illustres des Celestri et Mazzara, puis avec la famille Paternò de Catane où naquit le Baron Raddusa, fondateur en 1610 de la Ville de Mirabella (aujourd'hui Mirabella Imbaccari). La ville est ainsi nommée parce que le Baron a voulu lui donner pour nom le prénom de sa femme : Mirabella.

Une autre branche de la famille se situe dans la ville de Mazzara (Mazara del Vallo). Ici, en 1460, Giovanni Mirabelli reçut du roi Giovanni, le bureau de Portolano, puis il a épousé la fille de Giovanni Cavallaro officier Royal des royales usines. Ils ont eu : Paolo, qui a été assermenté en 1480, et Carlo.

Carlo eut pour fils Pietro, Giovanni et Luigi, tous gentilshommes vertueux. Pietro a été assermenté à Mazzara en 1502, Giovanni a été Portolano du chargeur.

Giovanni a épousé la fille de Bernard Broscardo de la ville de Mazzara. Antonio est né du mariage. Son portrait est sculpté dans la chapelle majeure du couvent de Saint Augustin à Mazzara. Du mariage d’Antonio est né Giuseppe.

Arme 

L’arme est un bouclier rouge avec un lion d'or couronné d'une couronne languée et ongles d'argent, tenant un drapeau bleu flottant sur la gauche et  des lis et un râteau en or.

Bibliographie 

 Teatro genologico delle famiglie nobili titolate feudatarie ed antiche nobili del fedelissimo regno di Sicilia, Don Filadelfo Mugnos, Pietro Coppola, 1647;
 Il blasone in Sicilia, Vincenzo Palizzolo Gravina, Palermo 1871-1875, Edizioni Clio, SAN Giovanni La Punta, 2000 ;
 Historia di Castrogiovanni, Padre Giovanni des Cappuccini, manuscrit du , Bibliothèque Communale de Enna;
 La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia, Avv. Francesco San Martino De Spucches, Palermo Scuola Tip. Boccone del Povero, 1925;
 Pianta delle Antiche Siracusa, Don Vincenzo Mirabella, Arnaldo Lombardi Editore Siracusa - Palermo - Milano, décembre 1989.

Références 

Patronyme italien
Généalogie patronymique